Gustav II Adolfs staty i Tartu kan syfta på:

 Gustav II Adolfs staty, Tartu (1928)
 Gustav II Adolfs staty, Tartu (1992)